ADW peut faire référence à :
 Animal Diversity Web ;
  ;
 Alliance démocratique wallonne, un parti politique belge.